La Chapelle-Saint-Martin renvoie à deux communes françaises :

La Chapelle-Saint-Martin, commune de la Savoie ;
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, commune de Loir-et-Cher.

Voir aussi